

Patronyme 

Christophe Hérelle (né en 1992), footballeur français ;
Daniel Hérelle (né en 1988), footballeur français ;
Félix d'Hérelle (1873-1949), biologiste français ;
Georges Hérelle (1848-1935), traducteur, ethnographie et professeur de philosophie.

Toponyme 
La Hérelle, commune française du département de l'Oise en région Hauts-de-France.